Троянди — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. 
 Троянди (мінералогія)
 Ім'я троянди (фільм) — художній фільм режисера Жан-Жака Ано, екранізація однойменного роману Умберто Еко.

Див. також
 Золота троянда (значення)